Jamie Hunt e Nathaniel Schnugg hanno battuto in finale Jarmere Jenkins e Austin Krajicek 6-3, 6-3.

Teste di serie 
  Roman Jebavý /  Martin Kližan
  Pavel Chekhov /  Petru-Alexandru Luncanu
  Jeevan Neduncheziyan /  Sanam Singh
  Philip Bester /  Jonathan Eysseric
  Luka Belić /  Antonio Veić
  Dennis Lajola /  Donald Young
  Michal Konecny /  Anrej Martin
  Ruben Bemelmans /  Jaak Poldma

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa 

US Open 2006